Scaphitidae — родина амонітів, що існувала у пізній крейді (102 — 65 млн років тому).

Роди 

 Підродина Otoscaphitinae Wright, 1953
 Yezoites Yabe, 1910
 Підродина Scaphitinae Gill, 1871
 Acanthoscaphites Nowak, 1911
 Clioscaphites Cobban, 1951
 Discoscaphites Meek, 1870
 Eoscaphites Breistroffer, 1947
 Hoploscaphites Nowak, 1911
 Indoscaphites Spath, 1953
 Jeletzkytes Riccardi, 1983
 Ponteixites Warren, 1934
 Rhaeboceras Meek, 1876
 Scaphites Parkinson, 1811
 Trachyscaphites Cobban & Scott, 1964
 Підродина Incertae sedis
 Worthoceras Adkins, 1928

Примітки 

Амоніти
Вимерлі родини молюсків